Friedhof Hambach steht für:

 Alter Friedhof (Hambach)
 Neuer Friedhof (Hambach)